Fânațe ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Fânațe (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
Fânațe (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
Fânațe (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
Fânațe (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
Fânațe (Band), Dorf im Kreis Mureș
Fânațe (Fărăgău), Dorf im Kreis Mureș
Fânațe (Iclănzel), Dorf im Kreis Mureș
Fânațe (Tăureni), Dorf im Kreis Mureș